Altos — município do Piauí
 Altos (Paraguai) — distrito do departamento de Cordillera
 Altos Pirenéus — departamento da França
 Altos Alpes — departamento da França
 Altos do Sena — departamento da França
 Campos Altos — município de Minas Gerais
 Altos Fagnes — região da Bélgica
 Montes Altos — município do Maranhão
 Los Altos Hills — vila na Califórnia
AA Altos — Associação Atlética no Piauí

Desambiguações de topônimos